Richmond Group () — группа американских художников-ипрессионистов из города Ричмонд, штат Индиана, также известная как Richmond School.

Художники этой группы работали в Ричмонде с конца XIX века до середины XX века. Не имея в городе формальной художественной организации, участники группы создали ассоциацию Art Association of Richmond, на основе которой был впоследствии образован Художественный музей Ричмонда (1898 год).

Неполный список художников, принимавших участие в Richmond Group:

См. также 
 Hoosier Group
 Школа (в науке и искусстве)

Примечания

Ссылки 
 Artists of Wayne County, Indiana

Живописные школы по алфавиту
Искусство США
Художественные группы
Художественные направления